Mountain View Farm ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Mountain View Farm (Arkansas), ID-Nr. 96001270
 Mountain View Farm (New Hampshire), ID-Nr. 83004057
 Mountain View Farm (Amherst County, Virginia), ID-Nr. 96001453
 Mountain View Farm (Rockbridge County, Virginia), ID-Nr. 99001723